Bolinhos são iguarias feitas de massa  à base de farinha, arroz, batatas ou pão, podendo conter como recheio carne, peixe, legumes ou doces. Geralmente têm a forma de pequenas bolas, podendo ser alongados. São cozidos (como o Gefilte fish) ou fritos (como  os bolinhos de bacalhau, os acarajés e os quibes). Podem ter um recheio, ou pode haver outros ingredientes misturados na massa. Doces, salgados ou picantes, os bolinhos podem ser servidos sem acompanhamento, como aperitivo, ou mergulhados em sopas e ensopados, molhos, etc., tal como as almôndegas.

Ver também 
 Pastel (culinária)

Doces
Salgados